Grenada – isola nazione dei Caraibi
 Stati Uniti d'America
Grenada – census-designated place della Contea di Siskiyou, California
Grenada – capoluogo della Contea di Grenada, Mississippi